

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Émile Jacques-Palotte, (1830-1885),  industriel et homme politique français ;
 Jean Augustin Jacques-Palotte, (1801-1884), homme politique français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme